

Personnalités 
 Jeanne Bourin née Jeanne Mondot écrivain français
 Adrien Mondot artiste multidisciplinaire français
 Armand Mondot écrivain
 Jacques Mondot premier traducteur d’Horace en français
 Paul Etienne Mondot magistrat

Géographie 
 Mondot rivière de Lot-et-Garonne affluent de la Garonne
 Mondot localité d'Espagne (:es)

Voir aussi 
 Château Troplong-Mondot